Belchite kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Belchite (ort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Belchite (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar